

Presentación previa 
El estadounidense Michael Russell fue el campeón defensor, pero no pudo defender su título tras retirarse del torne en cuartos de final ante su compatriota Tennys Sandgren.

El cabeza de serie N.º1 Tim Smyczek fue el nuevo campeón del torneo tras derrotar al canadiense Peter Polansky en la final.

Cabezas de serie 

 'Tim Smyczek (Campeón)
 Denis Kudla (Primera ronda)
 Jack Sock ''(Primera ronda)

<ol start="5">
  Donald Young ''(Segunda ronda)
  Ryan Harrison ''(Segunda ronda)
  Rajeev Ram ''(Primera ronda)
  Alex Kuznetsov (Cuartos de final)</li>
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Knoxville 2013